

Biografia 
Nato a Pejë in Kosovo, si è trasferito da piccolo con la sua famiglia in Germania dove è cresciuto.

Nazionale 
Ha collezionato 2 presenze con la maglia della Nazionale albanese.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale albanese